Марки Азад Хинд — серия непочтовых, пропагандистских марок шести различных рисунков, изготовленная в 1943 году в нацистской Германии для Индийской национальной армии «Азад Хинд» (ИНА) Субхаса Чандры Боса.

Описание 

Задуманные Субхасом Чандрой Босом, эти марки были разработаны немецкими художниками Вернером и Марией фон Акстер-Хойдтласс (), которые были авторами рисунков многих почтовых марок Германии в период с 1925 по 1949 год. Всего было подготовлено десять номиналов марок, обычных и с надбавками, которые имели следующие шесть оригинальных рисунков:
 Индийский солдат-сикх, стреляющий из немецкого пулемёта MG 34: 1 + 1 анна.
 Плуг и крестьянин, пашущий поле на заднем плане: ½ анна, 1 анна и 2 + 2 анны.
 Индианка, которая прядёт ткань на прялке: 2½ и 2½ + 2½ анны.
 Медсестра, ухаживающая за раненым бойцом: 3 + 3 анны.
 Сломанные цепи на фоне карты Индии: 8 + 12 анн и 12 анн + 1 рупия.
 Три солдата ИНА — один явно сикх, два других, предположительно, индус и мусульманин — с флагом Азад Хинд: 1 + 2 рупии.

Производство 
Все марки печатались способом фотогравюры в листах по 100 штук в  в Берлине. Был изготовлен один миллион экземпляров более низких номиналов, и еще полмиллиона марок более высоких номиналов, за исключением марки номиналом в 1 + 2 рупии, которая была напечатана в трех вариантах цветов тиражом только  штук.

Каждый номинал был напечатан в одноцветном исполнении, причем марки разных номиналов отличались друг от друга по цвету. Рисунок марки номиналом в 1 + 2 рупии был задуман многоцветным. Полная серия включает нескольких разновидностей по цвету марки номиналом в 1 + 2 рупии.

Каталогизация 
В немецком каталоге почтовых марок «Михель» марки Азад Хинд рассматриваются в качестве полупочтовых и почтовых. Вначале перечислены семь полупочтовых марок с надбавками; при этом дополнительный сбор был в пользу администрации Андаманских и Никобарских островов, находившихся в то время под японским контролем. Далее идут три обычных почтовых марки без дополнительного сбора. В настоящее время известна серия из 21 марки, как с зубцовкой (10 × 12), так и беззубцовые.

 включило эти так и не поступившие в почтовое обращение марки Азад Хинд шести оригинальных рисунков в свою памятную книгу «Борьба Индии за свободу на почтовых марках Индии».

См. также

Примечания

Литература 
 Healey B. Pastimes; Stamps // The New York Times. — 1989. — 3 December.

Ссылки 

 

Пропагандистские марки
Появились в 1943 году
История Индии
Азад Хинд
Индия
Почтовые марки Индии
Почтовые марки Германии и её колоний